Karttula var en kommun i landskapet Norra Savolax i Finland. Karttula hade (2010) 3 512 invånare och en yta på 589,21 km².

Karttula var enspråkigt finskt. Kommunen slogs samman med Kuopio stad den 1 januari 2011.

Källor

Externa länkar 

Före detta finländska kommuner
Kuopio